La cyrillisation du japonais correspond à l'écriture de la langue japonaise avec l'alphabet cyrillique. Il existe plusieurs systèmes de transcriptions.

Transcription de Polivanov 
La transcription de Polivanov (en russe : , Transkriptsia Polivanova) a été créée en 1914 par le linguiste soviétique Evgueni Polivanov et améliorée par ce dernier en 1917. Il a cherché à transcrire le mieux possible la prononciation du dialecte de Tokyo avec l'orthographe russe habituelle.

Gojūon

Yōon

Voir aussi 

 Cyrillisation
 Alphabet cyrillique
 Rōmaji
 Japonais

Notes et références